Lovčice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Lovčice (okres Hodonín)
 Lovčice (okres Hradec Králové)